San Daniele puede referirse a:
 San Daniele del Friuli, localidad y comune italiana de la provincia de Udine, región de Friuli-Venecia Julia, Italia
 San Daniele Po, localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía, Italia